fejérszegi Dániel család
 szamosújvárnémeti Dániel család
 vargyasi Daniel család